Kamino ima više značenja:
 Kamino (Alesandrija)
 Kamino (Kazerta)
 Kamino (Pezaro i Urbino)
 Kamino (Verčeli)